Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej kobiet są organizowane przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB). Obecnie są rozgrywane co dwa lata. Pierwsze odbyły się w 1976 roku.

Medalistki

Klasyfikacja medalowa

Zobacz też 
 Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej mężczyzn

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Statystyki Todor66
 Oficjalna strona CAVB

Piłka siatkowa kobiet